Wuchuan (吴川) est une ville de la province du Guangdong en Chine ;
 Le xian autonome gelao et miao de Wuchuan (务川) est une subdivision administrative de la province du Guizhou en Chine.
 Le xian de Wuchuan (武川) est une subdivision administrative de la région autonome de Mongolie-Intérieure en Chine.

Homonymie de toponyme